Radziejówka – dzielnica miasta Tychy
 Radziejówka – dawna nazwa rzeki Pisi Gągoliny